Puckelmossor (Plagiobryum) är ett släkte av bladmossor. Puckelmossor ingår i familjen Bryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor